Niemcy:
 Rodder – dzielnica gminy Eitorf w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Rodder – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Zobacz też:
 Roder